Петер Корнинг (, 26 сентября 1902 — 1995) — датский шахматист. Принимал участие в семи национальных чемпионатах (первое выступление состоялось в 1932 г., последнее — в 1963 г.). В составе национальной сборной Дании участвовал в шахматной олимпиаде 1962 г. (выступал на запасной доске) и международном матче со сборной ГДР.

На протяжении всей жизни активно играл по переписке.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии П. Корнинга в базе Chessgames
 Личная карточка П. Корнинга на сайте 365Chess (Корнингу ошибочно приписаны партии шведского тезки 1952 г.р.)
Шахматисты Дании
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад